Æthelheard est un nom vieil-anglais porté par :
 Æthelheard, roi du Wessex de 726 à 740 ;
 Æthelheard, évêque de Winchester entre 759 et 778.

Voir aussi 
 Æthelheard, archevêque de Cantorbéry de 792 à 805

Anthroponyme anglo-saxon